Forno (Moena), plaats in de Italiaanse gemeente Moena, provincie Trente (regio Trentino-Zuid-Tirol).
 Forno Canavese, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont).
 Forno di Zoldo, gemeente in de Italiaanse provincie Belluno (regio Veneto).